BTX – Botulin, a legmérgezőbb ismert toxin.
 BTX alaplapszabvány – Az informatikában a BTX egy a PC-s alaplapok, számítógépházak és tápegységek méretére és felépítésére vonatkozó szabvány.